Хылдан () — румынская фамилия.

Известные носители:

 Хылдан, Кэтэлин (1976—2000) — румынский футболист, полузащитник, брат Кристиана Хылдана.
 Хылдан, Кристиан (род. 1973) — румынский регбист и регбийный тренер, брат Кэтэлина.